

Presentación previa 
La pareja thailandesa Sanchai Ratiwatana y Sonchat Ratiwatana son los campeones defensores pero cayeron derrotados en la primera ronda del torneo ante Jamie Delgado y Gilles Müller.

La pareja australiano-neozelandesa Rameez Junaid y Michael Venus ganó el título, derrotando a Ruben Bemelmans y Go Soeda en la final, 4–6, 7–61, [10–6].

Cabezas de serie 
 'Rameez Junaid /  Michael Venus (CAMPEONES)
  Paul Hanley /  Divij Sharan (Primera ronda)
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Primera ronda)
  Philipp Marx /  Dominik Meffert (Cuartos de final)

Cuadro

Enlaces externos 
 

ATP Challenger Tour 2014
Torneos de tenis en hierba
Aegon Nottingham Challenge 2014